Top Dance 95 Volume 2 är ett samlingsalbum som släpptes av skivbolaget Arcade 24 augusti 1995.

Låtlista
Scatman John - Scatman's world
Corona - Try me out
Outhere Brothers, The - Boom boom
Herbie - I believe 
Clock - Whoomph! (There it is)
Black box - Not anyone
Eurogroove - Dive into paradise
Apollo Presents House of Virginism - Exclusive
S-Connection feat. Anabelle - Bodytalk
Get ready - Wild Wild West
Just Luis - American Pie
Fanny Flow - Kiss of life
Jaki Graham - Absolute e. sensual 
Knockabout feat. John - Reality
Banquet - Drunken Sailor
Danuma - I wish I could fly
Lovestation - Love come rescue me
Dat-r - What has happened to you
Infinite Mass - Mah Boyz
Pizzaman - Sex on the streets

Musikalbum 1995